1-й полк может означать:

Пехотные полки 
 1-й пехотный Невский Генерал-Фельдмаршала Графа Ласси, ныне Его Величества Короля Эллинов полк
 1-й пехотный полк
 1-й Лиепайский пехотный полк
 1-й пехотный полк Британской армии, также известный как Королевские шотландцы
 1-й Силезский пехотный полк (Австро-Венгрия)
 1-й элитный полк пехоты Португальского легиона — командир полка: полковник Франсиш Антонио Фрейр-Пего (Pego).
 1-й егерский полк
 1-й лыжно-егерский полк (Третий рейх)
 1-й гренадерский егерский полк
 1-й карабинерный полк
 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский Императора Александра II полк
 1-й гренадерский полк
 1-й Офицерский генерала Маркова полк
 1-й Коннектикутский пехотный полк — полк, набранный на 3 месяца службы во время гражданской войны в США
 1-й Крестьянский повстанческий полк
 1-й Нью-Йоркский пехотный полк
 1-й Массачусетский пехотный полк
 1-й Северокаролинский пехотный полк
 1-й Южнокаролинский винтовочный полк
 1-й Южнокаролинский пехотный полк
 1-й полк пеших гренадер Императорской гвардии
 1-й полк пеших егерей Императорской гвардии
 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого
 1-й украинский полк имени Холодного Яра

Гвардейские пехотные полки 
 1-й полк пешей гвардии (l. Garde-Regiment zu Fuss), Потсдам.
 1-й Боснийско-герцеговинский пехотный полк

Гвардейские гренадерские полки 
 Императора Александра гвардейский гренадерский полк № 1 (Kaiser Aleksander Garde-Grenadier-Regiment Nr.1) — Берлин.

Стрелковые полки 
 1-й Сибирский стрелковый Его Величества полк
 1-й Кавказский стрелковый генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк
 1-й стрелковый полк (Российская империя)
 1-й гвардейский стрелковый Севастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского полк
 1-й особый Ленинградский стрелковый полк
 1-й Полторацкий стрелковый полк
 1-й Кубанский стрелковый полк
 1-й латышский рабочий стрелковый полк
 1-й отдельный стрелковый Семёновский полк
 1-й стрелковый Его Величества лейб-гвардии полк
 1-й Финляндский стрелковый полк
  Туркестанский 1-й стрелковый полк 
  1-й Морской полк  — часть морской пехоты, существовавшая в Российском императорском флоте с 1803 по 1811 годы, а после в Русской императорской армии с 1811 по 1833 год.

Драгунские полки 
 Московский 1-й лейб-драгунский Императора Петра Великого полк

Кавалерийские полки 
 Московский 1-й лейб-драгунский Императора Петра Великого полк
 1-й гусарский полк армии Фридриха Великого («Прусские гусары» или «Зелёные гусары») — создан в 1721 года в составе двух рот, которые были прикомандированы к 6-му драгунскому полку.
 1-й императорский и королевский Галицкий уланский полк имени рыцаря фон Брудерманна
 1-й гусарский Сумский генерала Сеславина полк
 1-й лейб-гусарский полк
 1-й уланский Санкт-Петербургский Генерал-Фельдмаршала Князя Меншикова полк
 1-й Северокаролинский кавалерийский полк
  Запасной 1-й кавалерийский полк

Казачьи полки 
 1-й Заамурский пограничный конный полк
 1-й полк Червонного казачества
 1-й Тептярский казачий полк
 1-й уланский полк (Австро-Венгрия)
 1-й Амурский казачий генерал-адъютанта графа Муравьёва-Амурского полк
 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска
 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска
 1-й Волгский полк Терского казачьего войска
 1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Величества полк
 1-й Запорожский Императрицы Екатерины Великой полк, Кубанского казачьего войска
 1-й Кубанский генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк, Кубанского казачьего войска
 1-й Лабинский генерала Засса полк, Кубанского казачьего войска
 1-й Нерчинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк Забайкальского казачьего войска
 1-й Оренбургский казачий Е. И. В. Наследника Цесаревича полк
 1-й Полтавский Кошевого атамана Сидора Белого полк, Кубанского казачьего войска
 1-й Семиреченский казачий генерала Колпаковского полк
 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева, ныне Его Величества полк
 1-й Таманский генерала Безкровного полк, Кубанского казачьего войска
 1-й Уральский казачий полк
 1-й Хопёрский Её Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны полк, Кубанского казачьего войска
 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска
 1-й Советский трудового казачества полк
 1-й Оренбургский трудового казачества кавалерийский полк
 Черноморский 1-й казачий полк
 1-й Уманский Бригадира Головатого полк Кубанского казачьего войска
  Астраханский 1-й казачий полк 
  Горско-Моздокский 1-й казачий полк 
  Екатеринодарский 1-й казачий полк 
  Кавказский 1-й казачий полк 
  Линейный 1-й казачий полк 
  Сунженско-Владикавказский 1-й казачий полк

Башкирские полки 
 1-й конный Башкирский полк

Танковые и механизированные полки 
 1-й гвардейский мотострелковый Севастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского полк
 1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова
  1-й отдельный гвардейский танковый Станиславский полк прорыва 
  1-й гвардейский танковый полк  1-й гвардейской танковой бригады
  1-й отдельный танковый полк  171-й танковой бригады

Артиллерийские полки 
 1-й гаубичный артиллерийский полк
 1-й гвардейский самоходно-артиллерийский Львовский ордена Богдана Хмельницкого полк
 1-й горный артиллерийский полк (Италия)
 1-й гвардейский артиллерийский полк (1.Garde-Artillerie-Regiment), Берлин.
 1-й полк королевской конной артиллерии

Авиационные полки 
 1-й гвардейский истребительный авиационный Красногвардейский Краснознамённый орденов Ленина и Кутузова полк имени 50-летия СССР
 1-й минно-торпедный авиационный полк ВВС Балтийского флота
 1-й гвардейский минно-торпедный авиационный Клайпедский Краснознамённый полк ВВС ВМФ
 1-й гвардейский зенитный артиллерийский полк Черноморского флота
 1-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк
 1-й запасной истребительный авиационный полк
 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия»
 1-й истребительный авиационный полк
 1-й истребительный авиационный полк «Варшава»
 1-й истребительный авиационный полк Пограничных войск НКВД